Молох (міфологія) — шановане в Ханаані, Палестині, Фінікії та Карфагені божество природи й сонця, в жертву якому спалювали живцем людей, особливо дітей.
 Молох (ящірка) — єдиний представник роду Молох з родини Агамових. Інша назва — «колючий диявол».